

Antropologia 
 Crow – tribù di nativi americani

Musica 
 Crow – gruppo musicale australiano
 Crow – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Angelina Crow (1980) – attrice pornografica ungherese
 Ashley Crow (1960) – attrice statunitense
 John David Crow (1935-2015) – giocatore di football americano statunitense 
 Mark Crow (1954) – cestista statunitense
 Nicholas Crow (1989) – cestista italiano
 Sheryl Crow (1962) – cantautrice e polistrumentista statunitense

Correlati 
 The Crow